Aleksandr Bojkow (ur. 3 lutego 1975) – rosyjski hokeista grający na pozycji napastnika
 Aleksandr Bojkow (ur. 7 lutego 1975) – rosyjski hokeista grający na pozycji obrońcy